Metaljka est un toponyme qui peut désigner :
 Metaljka, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Čajniče et dans la République serbe de Bosnie ;
 Metaljka, un village du Monténégro, dans la municipalité de Pljevlja.